B12 – gruppo musicale britannico
 B12 – singolo dei Grey Daze del 2020
 Cobalamina, anche detta vitamina B12 – vitamina idrosolubile
 Citroën B12 – autovettura prodotta dalla Citroën
 B-12 – versione modificata del bombardiere Martin B-10